Weibeck ist der Name folgender Orte:

 Weibeck (Hessisch Oldendorf), Ortsteil von Fischbeck, Hessisch Oldendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Weibeck (Gemeinde Kleinzell), Ortsteil von Kleinzell, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich